Ріта Гранде і Емілі Луа були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Гранде, яка виступала в парі з Еммануель Гальярді.

Гальярді й Гранде програли у чвертьфіналі парі Елс Калленс і Анн-Гель Сідо.

Кара Блек і Олена Лиховцева виграли титул, перемігши у фіналі пару Руксандра Драгомір і Вірхінія Руано Паскуаль з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Кара Блек /  Олена Лиховцева (чемпіонки)
 Елс Калленс /  Анн-Гель Сідо (півфінал)
 Руксандра Драгомір /  Вірхінія Руано Паскуаль (фінал)
 Емі Фрейзер /  Каті Шлукебір (чвертьфінал)

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 
Обидві сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

  Фудзівара Ріка /  Сара Пітковскі (кваліфаєри)
  Марта Марреро /  Анабель Медіна Гаррігес (2-ге коло)

 Кваліфікувалися 

  Фудзівара Ріка /  Сара Пітковскі

Щасливі лузери 

 ''' Крістіна Бранді /  Россана де лос Ріос

Сітка 
 У перших двох сетах застосовано альтернативну систему підрахунку очок.

Посилання 
 ANZ Tasmanian International 2001 Doubles Draw 

парний розряд
Dou